Route du Thé peut désigner :
 Ancienne route du thé, réseau de sentiers en Chine vers le Tibet et la Birmanie
 La Route du Thé,  parcours touristique en île Maurice